Mniszki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Mniszki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Mniszki, un village de la voïvodie de Łódź
 Mniszki, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie